Villa Giustinian – a Treviso
 Villa Giustiniani-Cambiaso – a Genova
 Villa Giustiniani De Chantal Destro – a Noventa Padovana
 Villa Giustiniani Massimo – a Roma
 Villa Giustiani Odescalchi – a Bassano Romano

Pagine correlate

 Giustiniani
 Palazzo Giustiniani
 Villa Giustinian (disambigua)